Figyelő 1876 és 1889 között megjelent irodalomtörténeti folyóirat
 Figyelő 1871 és 1876 között megjelent irodalmi, művészeti és kritikai hetilap.
 Figyelő Osvát Ernő által szerkesztett irodalmi folyóirat
 Figyelő 1958 és 2022 között megjelent gazdaságpolitikai hetilap